«Сходження» — радянський художній фільм 1976 р.
 «Сходження» — шоста серія другого сезону «Секретних матеріалів»
 «Сходження» — міжнародний музичний конкурс дитячого виконавського мистецтва, що проходить у Ялті
 Сходження (техніка) — один з кутів встановлення коліс автомобіля чи іншого транспортного засобу.

Див. також 
 Пряме сходження
 Соло-сходження
 Альпінізм